Ольга Крюкова:
 Крюкова, Ольга Владимировна (род. 1995) — российская самбистка и дзюдоистка.
 Крюкова, Ольга Петровна (1817—1885) — русская писательница.